Hedvika Rakouská (Hedwig Maria Immakulata Michaela Ignatia; 24. září 1896, Bad Ischl – 1. listopadu 1970, Hall in Tirol) byla rakouská arcivévodkyně, uherská, česká a toskánská princezna.

Život 
Narodila se jako dcera arcivévody Františka Salvátora Rakousko-Toskánského a jeho manželky arcivévodkyně Marie Valerie Habsbursko-Lotrinské. Byla vnučkou císaře Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské.

Dne 24. dubna 1918 se vdala za hraběte Bernharda Stolberg-Stolberg (1881–1952), syna hraběte Leopolda Stolberg-Stolberg a američanky Mary Eddington. Spolu měli 9 dětí:
 Marie Alžběta (21. května 1919 – 9. června 2012)
 František Josef (30. dubna 1920 – 29. června 1986), sňatek s hraběnkou Alžbětou Kristiánou Kinskou z Vchynic a Tetova
 Fridrich Leopold (23. května 1921 – 31. října 2007), sňatek s Aloysií von Pachmann
 Bernhard (30. srpna 1922 – 6. října 1958)
 Karel (7. června 1925 – 21. května 2003), sňatek s Edinou Winkelbauer a poté Ute Sommerlatte
 Ferdinand (8. prosince 1926 – 7. července 1998), sňatek s baronesou Juttou von Cramm
 Tereza (11. října 1923 – 25. prosince 1982), sňatek s hrabětem Pavlem Wolff-Metternich
 Anna Regina (20. prosince 1927 – 2. května 2002), sňatek s Jacques Pierre Yvan Marie Ghislain de Spirlet
 Magdalena (nar. 19. prosince 1930), sňatek s baronem Martinem Kripp-Prunberg-Krippach

Zemřela 1. listopadu 1970 v Hall in Tirol. Pohřbena byla v rodinné hrobce v Hallu.

Oslovení a tituly 
 24. září 1896 – 24. dubna 1918 Její královská Výsost arcivévodkyně Hedvika Rakouská, princezna uherská, česká a toskánská
 24. dubna 1918 – 1. listopadu 1970 Její královská Výsost arcivévodkyně Hedvika Rakouská, princezna uherská, česká a toskánská, hraběnka Stolberg-Stolberg

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Rakouské princezny
Habsbursko-lotrinská dynastie
Narození 24. září
Narození v roce 1896
Úmrtí 1. listopadu
Úmrtí v roce 1970
Úmrtí v Hall in Tirol